Seraincourt ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Seraincourt (Ardennes) im Département Ardennes
 Seraincourt (Val-d’Oise) im Département Val-d’Oise